Николай Георгиевич Кочетков (12 августа 1927 года — 14 июля 2002 года) — шахтёр Кузбасса, Герой Социалистического Труда (1965).

Биография 
Родился 12 августа 1927 года в деревне Ольшанка (ныне — Аркадакского района Саратовской области). Трудовую деятельность начал в 1946 году учётчиком тракторов в колхозе «12 лет Октября».

В 1947 по оргнабору переехал в Прокопьевск, где после окончания школы ФЗО 22 года отработал слесарем и проходчиком на шахте «3—3 бис». С 1957 года бригадир проходчиков. Под его руководством в апреле 1964 года за 31 рабочий день бригада прошла 1172 метра двухпутевого основного штрека сечением 15,3 м² с использованием трёх погрузочных машин и электровоза. В отдельные дни скорость проходки достигала 40—50 метров.

С 1969 по 1974 годы работал директором шахты «Манеиха», а с 1974 по 1985 годы директором шахты имени Калинина.

В 1965 году присвоено звание Герой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Также был награждён орденом Октябрьской революции. Получил звание Почётного шахтёра. Кавалер трёх степеней знака «Шахтерская слава». Награждён медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса».

С июня 1978 года председатель областного комитета народного контроля. Избирался делегатом XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI съездов КПСС. Дважды избирался кандидатом в члены ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета РСФСР, неоднократно избирался депутатом областного Совета трудящихся.

С 1985 году по решению Кемеровского облисполкома работал председателем областного комитета народного контроля.

В Кемерове на доме по ул. Красной 4 ему установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: Кавалер, 2008. — Т. 2. — 200 с.
 
 

Горные инженеры СССР
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Директора шахт
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС